Дивізія А 1958—1959 — 41-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Петролул.

Команди

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1958—1959
Румунія
Румунія
1958 у румунському спорті
1959 у румунському спорті